Goworow ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Alexandrowitsch Goworow (1897–1955), Marschall der Sowjetunion  
 Theophan Goworow (1815–1894), russischer Bischof, siehe Theophan (Bischof, 1815)